Gummert ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gummert (1895–1963), deutscher Industrieller
 Jan Gummert (* 1963), deutscher Herzchirurg und Hochschullehrer